Masoarivo ist der Name folgender Orte:

 Masoarivo (Melaky), Ort in der der Region Melaky in Madagaskar
 Masoarivo (Menabe), Ort in der der Region Menabe in Madagaskar